Osoby o nazwisku Nering:
 Johann Arnold Nering (1659–1695) – niemiecki architekt  
 Melchior Nering (zm. 1587) – poznański drukarz, księgarz i introligator